Reprezentacja Węgier w piłce ręcznej kobiet – narodowy zespół piłkarek ręcznych Węgier. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w mistrzostwach Europy

Aktualny skład na ME 2014

Najbardziej utytułowane zawodniczki 
 Anita Görbicz
 Bojana Radulovics
 Katalin Pálinger
 Anita Kulcsár

Piłka ręczna na Węgrzech
Węgry
Węgierskie reprezentacje narodowe